У фіналі Боб Фалкенбург переміг Джона Бромвіча з рахунком 7–5, 0–6, 6–2, 3–6, 7–5.

Сіяні гравці 
 Френк Паркер (4 коло)
 Джон Бромвіч (фінал)
 Гарднар Маллой (півфінал)
 Том Браун (чвертьфінал)
 Ярослав Дробний (тенісист) (2 коло)
 Бадж Петті (чвертьфінал)
 Боб Фалкенбург (чемпіон)
 Ерік Стерджесс (4 коло)

Сітка

Фінальна частина

Попередні

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки 

 Maurice Brady, The Encyclopedia of Lawn Tennis (Robert Hale Ltd., published in 1958 / See page 129), seeded player No. 2 (Джон Бромвіч)

Посилання 
 1948 Wimbledon Championships on ITFtennis.com , the source for this draw

1948 у тенісі
Вімблдонський турнір